Olaszország
San Giacomo, templom Leccében
San Giacomo Filippo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
San Giacomo degli Italiani, templom Nápolyban
San Giacomo degli Spagnoli, bazilika Nápolyban
San Giacomo di Rialto, templom Velencében
San Giacomo degli Schiavoni, község Olaszországban, Molise régióban, Campobasso megyében
San Giacomo delle Segnate, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
San Giacomo Vercellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli
San Giacomo karthauzi kolostor, kolostor Olaszországban, Capri szigetén